FGT est un sigle qui peut désigner :
 facteur général de transcription, un complexe protéique ;
 indices de Foster-Greer-Thorbecke, un ensemble d'indicateurs servant à mesurer la pauvreté.